Chaussée (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Chaussée (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes